Jan Piskorski ist der Name folgender Personen:

* Jan Piskorski (Politiker) (* 1957), polnischer Jurist und Politiker
 Jan Maria Piskorski (* 1956), polnischer Historiker